The Return kan henvise til:

 film
 Jesus vender tilbage – engelsk titel for denne danske film
 The Return (film fra 2017) – dansk spillefilm fra 2017 instrueret af Malene Choi Jensen

 album af
 Ruben Studdard
 Shinhwa
 Bathory